I wojna o niepodległość Szkocji
 II wojna o niepodległość Szkocji